Witków heißen folgende Orte in Polen:
 Witków (Szprotawa), deutsch Wittgendorf, Dorf in der Gmina Szprotawa in der Wojewodschaft Lebus
 Witków (Dołhobyczów), Dorf in der Gmina Dołhobyczów in der Wojewodschaft Lublin
 Witków (Chojnów), deutsch Wittgendorf, Dorf in der Gmina Chojnów in der Wojewodschaft Niederschlesien
 Witków (Jaworzyna Śląska), deutsch Wickendorf, Dorf in der Gmina Jaworzyna Śląska in der Wojewodschaft Niederschlesien
 Witków (Czarny Bór), deutsch Wittgendorf, Dorf in der Gmina Czarny Bór in der Wojewodschaft Niederschlesien
 Witków (Łęczyce), deutsch Woedtke, Dorf in der Gmina Łęczyce in der Wojewodschaft Pommern